Miejscowości w USA:
 Talladega – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Talladega
Gminy w USA:
 Talladega (ang. Talladega Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Talladega (ang. Talladega County) – w stanie Alabama